Niemcy:
 Meckenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Meckenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld